Улица Касаткина:
 Улица Касаткина в Казани
 Улица Касаткина в Мариуполе
 Улица Касаткина в Москве